ТЕН:
 ТЕН — хімічна сполука тетранітропентаеритрит, потужна вибухова речовина.
 ТЕН — токсічний епідермальний некроліз.
 ТЕН — трубчастий електронагрівник.